Плавні — заболочені чи підтоплені ділянки річок біля гирла, вкриті важкопрохідними заростями вологолюбної рослинності
 Плавні — речовини, що додаються до руди як при її випробовуваннях, так і при її плавці (Г. Агрікола, 1556)
 Плавні — речовина, якою заповнюють пори випалюваної глини для надання їй міцності.

Селище:
 Плавні — Калінінградська область, Росія

Місто:
 Горішні Плавні — Полтавська область, Кременчуцький район

Села:
 Плавні — Запорізька область, Василівський район
 Плавні — Одеська область, Ізмаїльський район
 Плавні — Полтавська область, Кременчуцький район 

Залізниця:
 Плавні — залізнична станція Запорізької дирекції Придніпровської залізниці